Schutzbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde:
 Schutzbach, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Hechelschutzbach, rechter Zufluss der Altmühl bei Winn, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern

 Schutzbach (Daade), linker Zufluss der Daade oder des Daadenbach in Schutzbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Schutzbach (Leiblach), nach den anderen Oberläufen teils auch Haggenbach oder Opfenbach, linker Zufluss der Leiblach bei Immen, Gemeinde Sigmarszell,  Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schutzbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Flötzbachs, rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fallbachs, zur Haidenaab) im Ahornberger Forst, Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schutzbach (Söllbach), linker Zufluss des Söllbachs zwischen Untersöllbach und Cappel, beides Orte der Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Schutzbach ist ein Familienname:
 Franziska Schutzbach (* 1978), Soziologin und Hochschullehrerin
 Maik Schutzbach (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Erwin Schutzbach (1909–1993), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Schützbach